Le mot mandala peut faire référence à :

 En sanskrit, « cercle », et par extension, « sphère », « environnement », « communauté », pour désigner notamment l'entourage sacré d'une déité ;
 Un modèle politique de la période classique de l'histoire de l'Asie du Sud-Est ;
 La compagnie aérienne indonésienne Mandala Airlines ;
 Le Puncak Mandala, une montagne située dans la partie indonésienne de l'île de Nouvelle-Guinée ;
 La Mandala, rivière du Congo-Kinshasa, affluent de l’Elila; 
 Mandala, une composition pour orgue d'André Jolivet (1969) ;
 Mandala, film sud-coréen de 1981 ;
La Mandala, villa de Bernard Tapie.